Kléber – stacja metra w Paryżu
 Jean-Baptiste Kléber – francuski generał

Brazylijscy piłkarze znani jako Kléberowie:
 Kléber de Carvalho Corrêa (ur. 1980)
 Kléber Novaes de Lima (ur. 1980)
 Kléber de Souza Freitas (ur. 1983)